Ulica Pocztowa w Bydgoszczy
 Ulica Pocztowa w Katowicach

Pocztowa